

Cinema 
 The Renegades – cortometraggio muto del 1912
 The Renegades – film del 1982 diretto da Roger Spottiswoode

Musica 
 The Renegades – gruppo musicale britannico
 The Renegades – album degli Yashin del 2016

Televisione 
 La banda dei sette (The Renegades) – serie televisiva statunitense del 1983

Pagine correlate 
 Renegades
 The Renegade